El Proyecto Manhattan fue un proyecto de investigación y desarrollo que produjo las primeras bombas atómicas durante la Segunda Guerra Mundial. Fue liderado por Estados Unidos con el apoyo del Reino Unido y Canadá. De 1942 a 1946, el proyecto estuvo bajo la dirección del Mayor General Leslie Groves del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos. El componente del Ejército del proyecto fue designado Distrito de Manhattan; "Manhattan" se convirtió gradualmente en el nombre en clave de todo el proyecto. En el camino, el proyecto absorbió a su anterior homólogo británico, Tube Alloys. El Proyecto Manhattan comenzó modestamente en 1939, pero creció hasta dar empleo a más de 130.000 personas y costó casi 2 mil de dólares estadounidenses (alrededor de $  de dólares en 2019). Más del 90% del costo fue para la construcción de fábricas y la producción de materiales fisionables, con menos del 10% para el desarrollo y producción de armas.  

Durante la guerra se desarrollaron dos tipos de bombas atómicas. Se fabricó un arma de fisión de tipo pistola relativamente simple utilizando uranio-235, un isótopo que constituye solo el 0,7 por ciento del uranio natural. Dado que es químicamente idéntico al isótopo más común, el uranio-238, y tiene casi la misma masa, resultó difícil separarlo. Se emplearon tres métodos para el enriquecimiento de uranio: electromagnético, gaseoso y térmico. La mayor parte de este trabajo se realizó en Oak Ridge, Tennessee. Paralelamente al trabajo sobre el uranio, se realizó un esfuerzo por producir plutonio. Se construyeron reactores en Oak Ridge y Hanford, Washington, en los que se irradió uranio y se transmutó en plutonio. A continuación, el plutonio se separó químicamente del uranio. El diseño tipo pistola resultó poco práctico para usar con plutonio, por lo que se desarrolló un arma nuclear de tipo implosión más compleja en un esfuerzo concertado de diseño y construcción en el laboratorio principal de investigación y diseño del proyecto en Los Álamos, Nuevo México.

La siguiente es una línea de tiempo del Proyecto Manhattan. Incluye una serie de eventos antes de la formación oficial del Proyecto Manhattan y una serie de eventos después de los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, hasta que el Proyecto Manhattan fue reemplazado formalmente por la Comisión de Energía Atómica en 1947.

1939 

 2 de agosto: Albert Einstein firma la carta de Einstein-Szilárd, escrita por el físico Leó Szilárd y dirigida al presidente Franklin D. Roosevelt, aconsejándole que financie la investigación sobre la posibilidad de utilizar la fisión nuclear como arma, ya que la Alemania nazi también podría estar realizando dicha investigación. 
 3 de septiembre: Gran Bretaña y Francia declaran la guerra a la Alemania nazi en respuesta a su invasión de Polonia, comenzando la Segunda Guerra Mundial. 
 11 de octubre: el economista Alexander Sachs se reúne con el presidente Roosevelt y le entrega la carta Einstein-Szilárd. Roosevelt autoriza la creación del Comité Asesor de Uranio. 
 21 de octubre: Primera reunión del Comité Asesor de Uranio, encabezada por Lyman Briggs del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología; se presupuestan $6,000 para experimentos con neutrones.

1940 

 2 de marzo: El equipo de John R. Dunning en laUniversidad de Columbia verifica la hipótesis de Niels Bohr de que el uranio 235 es responsable de la fisión por neutrones lentos. 
 Marzo: los científicos Otto Frisch y Rudolf Peierls, de la Universidad de Birmingham, autores del memorando de Frisch-Peierls, calculan que una bomba atómica podría necesitar tan solo  de uranio enriquecido para trabajar. El memorando se entrega a Mark Oliphant, quien a su vez se lo entrega a Sir Henry Tizard. 
 10 de abril: Es establecido por Tizard el Comité MAUD para investigar la viabilidad de una bomba atómica. 
 21 de mayo: George Kistiakowsky sugiere utilizar la difusión gaseosa como medio de separación de isótopos. 
 12 de junio: Roosevelt crea el Comité de Investigación de Defensa Nacional (NDRC) bajo el mando de  Vannevar Bush, que absorbe al Comité de Uranio. 
 6 de septiembre: Bush le dice a Briggs que la NDRC proporcionará $40,000 para el proyecto de uranio.

1941 

 25 de febrero: Descubrimiento concluyente del plutonio por Glenn Seaborg y Arthur Wahl en la Universidad de California, Berkeley. 
 17 de mayo: Se publica un informe de Arthur Compton y la Academia Nacional de Ciencias que encuentra favorables las perspectivas de desarrollar la producción de energía nuclear para uso militar. 
 28 de junio: Roosevelt crea la Oficina de Investigación y Desarrollo Científico (OSRD) bajo la dirección de Vannevar Bush con la firma de la Orden Ejecutiva 8807.  La OSRD absorbe a la NDRC y el Comité de Uranio. James B. Conant sucede a Bush como director de la NDRC. 
 2 de julio: El Comité MAUD elige a James Chadwick para escribir el segundo (y último) borrador de su informe sobre el diseño y los costos de desarrollar una bomba. 
 15 de julio: El Comité MAUD emite un informe técnico detallado final sobre el diseño y los costos para desarrollar una bomba. Copia anticipada enviada a Vannevar Bush quien decide esperar la versión oficial antes de tomar cualquier medida. 
 Agosto: Mark Oliphant viaja a EE. UU. para instar al desarrollo de una bomba en lugar de la producción de energía. 
 30 de agosto de 1941: Winston Churchill se convierte en el primer líder nacional en aprobar un programa de armas nucleares: el proyecto se llamó Tube Alloys.
 3 de septiembre: El Comité de Jefes de Estado Mayor británico aprueba Tube Alloys. 
 3 de octubre: la copia oficial del Informe MAUD (escrito por Chadwick) llega a Bush. 
 9 de octubre: Bush lleva el Informe MAUD a Roosevelt, quien aprueba el Proyecto para confirmar los hallazgos de MAUD. Roosevelt le pide a Bush que redacte una carta para que el gobierno británico pueda ser contactado "desde arriba". 
 6 de diciembre: Bush celebra una reunión para organizar un proyecto de investigación acelerado, todavía gestionado por Arthur Compton. Se asigna a Harold Urey a desarrollar investigaciones sobre la difusión gaseosa como método de enriquecimiento de uranio, mientras que a Ernest O. Lawrence se le asigna la tarea de investigar los métodos de separación electromagnética que dieron como resultado la invención de Calutron.   Compton presenta el caso del plutonio antes que Bush y Conant. 
 7 de diciembre: Los japoneses atacan Pearl Harbor. Estados Unidos y Gran Bretaña emiten una declaración formal de guerra contra Japón al día siguiente. 
 11 de diciembre: el mismo día después de que Alemania e Italia declaran la guerra a Estados Unidos, Estados Unidos declara la guerra a Alemania e Italia. 
 18 de diciembre: Primera reunión de la Sección S-1 patrocinada por el OSRD, dedicada al desarrollo de armas nucleares.

1942 

 19 de enero: Roosevelt autoriza formalmente el proyecto de la bomba atómica. 
 24 de enero: Compton decide centralizar el trabajo con plutonio en la Universidad de Chicago. 
 19 de junio: Se forma el Comité Ejecutivo S-1, compuesto por Bush, Conant, Compton, Lawrence y Urey. 
 25 de junio: El Comité Ejecutivo S-1 selecciona a Stone & Webster como contratista principal para la construcción en el sitio de Tennesse. 
 Julio-septiembre: el físico Robert Oppenheimer convoca una conferencia de verano en la Universidad de California en Berkeley, para discutir el diseño de una bomba de fisión. Edward Teller plantea la posibilidad de una bomba de hidrógeno como un punto importante de discusión. 
 30 de julio: Sir John Anderson insta al primer ministro Winston Churchill a emprender un proyecto conjunto con Estados Unidos. 
 13 de agosto: El Distrito de Ingeniería de Manhattan, con James C. Marshall como Ingeniero de Distrito, es establecido por el Jefe del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos, el Mayor General Eugene Reybold, a partir del 16 de agosto 
 17 de septiembre: El Mayor General Wilhelm D. Styer y Reybold ordenan al Coronel Leslie Groves que se haga cargo del proyecto. 
 23 de septiembre: Groves es ascendido a General de Brigada y se convierte en director del proyecto. El Comité de Política Militar, formado por Bush (con Conant como su alternativa), Styer y Contralmirante William R. Purnell se crea para supervisar el proyecto. 
 26 de septiembre: El Proyecto Manhattan recibe permiso de la Junta de Producción de Guerra para utilizar la clasificación de prioridad más alta en tiempos de guerra. 
 29 de septiembre: El Subsecretario de Guerra Robert P. Patterson autoriza al Cuerpo de Ingenieros adquirir 23,000 ha (56,000 acres) en Tennessee para el Sitio X, que se convertirá en el laboratorio y sitio de producción de Oak Ridge, Tennessee. 
 19 de octubre: Groves nombra a Oppenheimer para coordinar la investigación científica del proyecto en el laboratorio del Sitio Y. 
 16 de noviembre: Groves y Oppenheimer visitan Los Álamos, Nuevo México y lo designan como la ubicación del Sitio Y. 
 2 de diciembre: Chicago Pile-1, el primer reactor nuclear se vuelve crítico en la Universidad de Chicago bajo el liderazgo y diseño de Enrico Fermi, logrando una reacción autosostenida solo un mes después del inicio de la construcción.

1943 

 16 de enero: Groves aprueba el desarrollo del sitio Hanford. 
 9 de febrero: Patterson aprueba la adquisición de 160,000 ha (400,000 acres) en Hanford. 
 18 de febrero: comienza la construcción del Y-12, una planta de separación electromagnética masiva para enriquecer uranio en Oak Ridge. 
 1 de abril: Se establece el laboratorio de Los Álamos. 
 5 al 14 de abril: Robert Serber ofrece conferencias introductorias en Los Álamos, que luego se compilan en The Los Álamos Primer . 
 20 de abril: la Universidad de California se convierte en el director comercial formal del laboratorio de Los Álamos. 
 Mediados de 1943: El Comité S-1 fue eliminado a mediados de 1943, ya que había sido reemplazado por el Comité de Política Militar. 
 2 de junio: Comienza la construcción del K-25, la planta de difusión gaseosa. 
 Julio: El presidente proclama Los Álamos, Clinton Engineer Works (CEW) y Hanford Engineer Works (HEW) como distritos militares. El gobernador de Tennessee, Prentice Cooper, recibió oficialmente la proclamación que convierte a Oak Ridge en un distrito militar no sujeto al control estatal por parte de un oficial subalterno (un teniente), lo rompió y se negó a ver al ingeniero del distrito MED, el Teniente Coronel James C. Marshall. El nuevo Ingeniero de Distrito Kenneth Nichols tuvo que aplacarlo.  
 10 de julio: La primera muestra de plutonio llega a Los Álamos. 
 13 de agosto: Primera prueba de caída de un arma de fisión tipo pistola en Dahlgren Proving Ground bajo la dirección de Norman F. Ramsey. 
 13 de agosto: Kenneth Nichols reemplaza a Marshall como jefe del Distrito de Ingenieros de Manhattan.  Una de sus primeras tareas como ingeniero de distrito es trasladar la sede del distrito a Oak Ridge, aunque su nombre no cambió. 
 19 de agosto: Roosevelt y Churchill firman el Acuerdo de Quebec. Tube Alloys se fusiona con el proyecto Manhattan. 
 8 de septiembre: Primera reunión del Comité de Política Combinada, establecido por el Acuerdo de Quebec para coordinar los esfuerzos de Estados Unidos, Reino Unido y Canadá. El secretario de Guerra de los Estados Unidos, Henry Stimson, Bush y Conant son los miembros estadounidenses; El Mariscal de Campo Sir John Dill y el Coronel J. J. Llewellin son los miembros británicos, y CD Howe es el miembro canadiense. 
 10 de octubre: comienza la construcción del primer reactor en el sitio de Hanford. 
 4 de noviembre: El reactor de grafito X-10 se vuelve crítico en Oak Ridge. 
 3 de diciembre: Inicia la Misión Británica, donde 15 científicos, incluidos Rudolf Peierls, Franz Simon y Klaus Fuchs, llegan a Newport News, Virginia.

1944 

 11 de enero: Se crea un grupo especial de la División Teórica en Los Álamos bajo la dirección de Edward Teller para estudiar la implosión. 
 11 de marzo: Los calutrones Beta comienzan a operar en Oak Ridge. 
 5 de abril: En Los Álamos, Emilio Segrè recibe la primera muestra de plutonio producido en reactores de Oak Ridge, y en diez días descubre que la tasa de fisión espontánea es demasiado alta para su uso en un arma de fisión tipo pistola (debido al Pu-240, isótopo presente como impureza en el Pu-239). 
 9 de mayo: El tercer reactor del mundo, LOPO, el primer reactor acuoso homogéneo y el primero alimentado con uranio enriquecido, se vuelve críticos en Los Álamos. 
 4 de julio: Oppenheimer revela las medidas finales de Segrè al personal de Los Álamos, y se abandona el desarrollo del arma de plutonio tipo pistola "Thin Man". El diseño de un diseño de implosión viable (Fat Man) se convierte en la máxima prioridad del laboratorio, y el diseño del arma tipo pistola de uranio (Little Boy) continuó. 
 20 de julio: La estructura organizativa de Los Álamos cambia por completo para reflejar la nueva prioridad. 
 2 de septiembre: dos químicos mueren, y Arnold Kramish casi muere, después de ser rociado con ácido fluorhídrico altamente corrosivo mientras intentaba desatascar un dispositivo de enriquecimiento de uranio que forma parte de la planta piloto de difusión térmica en el Navy Yard de Filadelfia. 
 22 de septiembre: Primera prueba RaLa con fuente radiactiva realizada en Los Álamos. 
 26 de septiembre: el reactor nuclear más grande, el reactor B, se vuelve crítico en el sitio de Hanford. 
 Finales de noviembre: Samuel Goudsmit, jefe científico de la Misión Alsos, concluye, basándose en documentos recuperados en Estrasburgo, que los alemanes no lograron avances sustanciales hacia una bomba atómica o un reactor nuclear, y que los programas ni siquiera se consideraron de alta prioridad. 
 14 de diciembre: Evidencia definitiva de compresión alcanzable obtenida en una prueba RaLa. 
 17 de diciembre: Se formó el Grupo Compuesto 509 bajo el mando del coronel Paul W. Tibbets para lanzar la bomba.

1945 

 Enero: el General de Brigada Thomas Farrell es nombrado adjunto de Groves. 
 7 de enero: Primera prueba RaLa con detonadores de alambre explosivo. 
 20 de enero: Las primeras etapas del K-25 se cargan con gas hexafluoruro de uranio. 
 2 de febrero: El primer plutonio Hanford llega a Los Álamos. 
 22 de abril: La misión Alsos captura un reactor nuclear experimental alemán en Haigerloch. 
 27 de abril: Primera reunión del Comité de Target. 
 7 de mayo: la Alemania nazi se rinde formalmente a las potencias aliadas, marcando el final de la Segunda Guerra Mundial en Europa;  Explosión de prueba de 100 toneladas en Alamogordo, Nuevo México . 
 10 de mayo: Segunda reunión del Comité de Target, en Los Álamos. 
 28 de mayo: Tercer encuentro que busca finalizar la lista de ciudades sobre las que se pueden lanzar bombas atómicas: Kokura, Hiroshima, Niigata y Kyoto . 
 30 de mayo: Stimson elimina a Kyoto de la lista de objetivos. 
 11 de junio: Los científicos del Laboratorio Metalúrgico bajo la dirección de James Franck publican el Informe Franck, en el que se aboga por una demostración de la bomba antes de usarla contra objetivos civiles. 
 16 de julio: Ocurre la primera explosión nuclear, la prueba nuclear Trinity, por un arma nuclear de implosión basada en plutonio conocida como el dispositivo en Alamogordo;  el  navega hacia Tinian con componentes nucleares a bordo. 
 19 de julio: Oppenheimer recomienda a Groves que se abandone el diseño tipo pistola y que se utilice el uranio-235 para fabricar núcleos compuestos. 
 24 de julio: el presidente Harry S. Truman le revela al líder soviético Iósif Stalin que Estados Unidos tiene armas atómicas. Stalin finge poca sorpresa; ya lo sabe a través del espionaje. 
 25 de julio: se ordena al general Carl Spaatz que bombardee uno de los objetivos: Hiroshima, Kokura, Niigata o Nagasaki tan pronto como el tiempo lo permita, en algún momento después del 3 de agosto 
 26 de julio: Se emite la Declaración de Potsdam, amenazando a Japón con una "destrucción rápida y total". 
 6 de agosto: El B-29 Enola Gay lanza a Little Boy, un arma de uranio-235 tipo pistola, en la ciudad de Hiroshima, el objetivo principal. 
 9 de agosto: El B-29 Bockscar lanza un arma de plutonio tipo implosión Fat Man en la ciudad de Nagasaki, el objetivo secundario, ya que el principal, Kokura, está oscurecido por nubes y humo. 
 12 de agosto: El Informe Smyth se publica al público, dando la primera historia técnica del desarrollo de las primeras bombas atómicas. 
 14 de agosto: Entrega de Japón a las potencias aliadas. 
 21 de agosto: Harry Daghlian, un físico, recibe una dosis fatal (510 rems) de radiación de un accidente crítico cuando accidentalmente dejó caer un ladrillo de carburo de tungsteno sobre el núcleo de una bomba de plutonio . Muere el 15 de septiembre. 
 4 de septiembre: El distrito de Manhattan ordena el cierre de la planta de difusión térmica líquida S-50 y la planta Alpha Y-12. 
 8 de septiembre: El grupo de encuesta del Proyecto Manhattan, dirigido por Farrell, llega a Nagasaki. 
 17 de septiembre: el grupo de investigación al mando del Coronel Stafford L. Warren llega a Nagasaki. 
 22 de septiembre: La última pista alfa Y-12 deja de operar. 
 16 de octubre: Oppenheimer renuncia como director de Los Álamos y Norris Bradbury lo sustituye al día siguiente.

1946 

 Febrero: Se hace pública la noticia de la red de espías rusa en Canadá, expuesta por el desertor Igor Gouzenko, lo que crea una leve histeria de "espía atómico" y empuja las discusiones del Congreso estadounidense sobre la regulación atómica de posguerra en una dirección más conservadora. 
 21 de mayo: el físico Louis Slotin recibe una dosis fatal de radiación (2100 rems) cuando se desliza el destornillador que estaba usando para mantener separados dos hemisferios de berilio. 
 1 de julio: Prueba efectiva en el atolón Bikini como parte de la Operación Crossroads. 
 25 de julio: Ocurre la Prueba de Baker, bajo el agua en Bikini. 
 1 de agosto: Truman firma la Ley de Energía Atómica de 1946, poniendo fin a casi un año de incertidumbre sobre el control de la investigación atómica en los Estados Unidos de posguerra.

1947 

 1 de enero: entra en vigor la Ley de Energía Atómica de 1946 (conocida como Ley McMahon) y el Proyecto Manhattan se entrega oficialmente a la Comisión de Energía Atómica de los Estados Unidos. 
 15 de agosto: Se suprime el Distrito de Manhattan.

Véase también 

 Armas nucleares
 Historia de las armas nucleares
 Cronología del desarrollo de las armas nucleares

Notas

Referencias

Enlaces externos 

 AtomicArchive.com: Cronología del Proyecto Manhattan  - de "El Proyecto Manhattan: Fabricación de la bomba atómica" por DOE - Departamento de Energía .
 NuclearWeaponArchive.org: cronología del origen de las armas atómicas
Años 1940 en Estados Unidos
Proyecto Manhattan